Bird Islands ist der Name folgender Inselgruppen: 

 Bird Islands (Queensland), Australien
 Bird Islands (Nunavut) in Kanada
 Bird Islands (Louisiana) in den Vereinigten Staaten
 Bird Islands (North Carolina) in den Vereinigten Staaten
 Bird Islands (Texas) in den Vereinigten Staaten
 Bird Islands (Südafrika) in Südafrika

Siehe auch:
 Bird Island
 Birds Island